Heistermann oder Heisterman ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Heistermann (1538/1539–1568), deutscher Rechtswissenschaftler, Richter und Hochschullehrer
 Dieter Heistermann (1936–2010), deutscher Politiker und Bundestagsabgeordneter (SPD) 
 Gustav Heisterman von Ziehlberg (1898–1945), deutscher General, Persönlichkeit des 20. Juli 1944
 Karl Heinz Heistermann (* 1961), deutscher Boxer im Schwergewicht
 Walter Heistermann (1912–1998), deutscher Pädagoge 

Siehe auch:
 Heisterman von Ziehlberg